

Codici 
 xad – codice ISO 639-3 della lingua adai

Altro 
 XAD – Denominazione che utilizza la Peugeot per indicare le proprie furgonette derivate da automobili